James Ralph Kirk (1895–1963) – kanadyjski polityk
 Jimmy Kirk (ur. 1925) – szkocki piłkarz
 James Kirk (ur. 1986) – kanadyjski aktor
 James T. Kirk – postać fikcyjna z uniwersum Star Trek